СМ-24-ЗИФ — 57-мм спаренное зенитное орудие, состоявшее на вооружении ВМС СССР в 1950-е годы.

История

Разработка 
14 марта 1946 года было утверждено тактико-техническое задание: создать 57-мм двухорудийную автоматическую установку для вооружения подводных лодок. Официальный проект был утверждён в 1947 году, автором проекта являлось ЦКБ-34. Установка получила кодовый индекс СМ-24. Пробные образцы были изготовлены в 1948—1950 годах на заводе № 4. В октябре 1949 года прошли заводские испытания установки, по результатам которых завод № 7 обязался доработать установку СМ-24. Первый опытный образец после проведения предварительных отладочных испытаний на заводе № 4 в декабре 1949 года был доставлен на завод № 7. В том же месяце была получена и рабочая документация из ЦКБ-34.

Отладочные испытания 
В ходе испытаний установки СМ-24 были выявлены множество недостатков, в числе которых фигурировали низкая надежность автоматической системы; неверное расположение наводчиков и прицела, которые ухудшили обзор и исключили отслеживание целей при максимальном угле вертикальной наводки; нарушение условий ТТЗ по массе установки, скоростям ручной наводки и углу слежения, а также отсутствие механизма выключения автомата в опасных зонах. В январе 1950 года завод № 7 приступил к корректированию установки и разработке новых рабочих чертежей. По ним в декабре того же года заводом № 7 был изготовлен опытный образец установки, получивший заводской номер 101. В том же месяце № 101 прошел отладочные испытания в объеме 215 выстрелов.

Заводские испытания 
С января по апрель 1951 года прошли заводские испытания, в июле 1951 года на полигоне были проведены контрольные испытания, в августе-сентябре 1951 года состоялись государственные полигонные испытания. По результатам испытаний комиссия порекомендовала улучшить антикоррозийное покрытие орудия. В том же году в феврале завод № 7 изготовил новый опытный образец установки № 102, которая прошла доработку зимой 1951-1952 годов при участии НИИ-13 (антикоррозийное покрытие). В марте-апреле 1952 года на полигоне были проведены её контрольные испытания, после которых установка № 102 была отправлена в Севастополь для проведения государственных корабельных испытаний.

Государственные испытания 
Государственные корабельные испытания были проведены в два этапа: сначала в сентябре-октябре 1952 года, затем в апреле-июне 1953 года. Суммарный объём испытаний составил 2057 выстрелов. Испытания проходили на подводной лодке С-61 (проект 613). В их ходе лодка совершила 25 выходов в море и 77 погружений на глубину 170-178 метров. По итогам испытаний было отмечено: темп стрельбы левого автомата (100,8-115,4 выстрелов в минуту) оказался немного выше темпа стрельбы правого автомата (100,2-113,9 выстрелов в минуту). Однако практическая скорострельность каждого ствола при непрерывном наведении без учёта времени охлаждения составила 80 выстрелов в минуту. В официальном акте испытаний на С-61 было отмечено, что артиллерийская установка надёжна в работе и может использоваться в бою при состоянии моря от 2 до 3 баллов. Однако уплотнения УРС и гидросистемы оказались ненадежны, а производительность существующего на подлодке подъёмника боеприпасов была равна половине скорострельности СМ-24-ЗИФ. Согласно акту, для подлодки требовался второй подъёмник.

Доработки 
В общем и целом, по результатам корабельных испытаний установка, получившая кодовое название СМ-24-ЗИФ, была рекомендована к принятию на вооружение. Одна из установок серийного выпуска (№ 148) прошла испытания на живучесть в объеме 13 тысяч выстрелов и успешно выдержала его. Вторая установка выпуска 1953 года (№ 164) была доработана после полигонных испытаний, а в апреле 1954 года отправилась в Николаеве, где в июне-июле 1954 года на подводной лодке С-89 прошла успешно государственные контрольные испытания. Приказ главкома ВМФ № 0033 от 20 января 1955 подтвердил принятие установки на вооружение.

Схема 
Артустановка СМ-24-ЗИФ имела ствол-моноблок. Крутизна нарезов была снижена с 35 до 30 калибров. Автоматика работала за счет энергии отката при коротком ходе ствола. Досылатель пружинный при длине досылки 715 мм. Схема заряжания — обойменная (3 патрона в одной обойме). Тормоз отката — гидравлический веретенного типа, накатник - пружинный. Оба автомата размещались в общей люльке. Универсальный регулятор скорости — реверсивный раздельного исполнения. Регуляторы двух номеров: № 2,5 для вертикальной наводки и № 5 для горизонтальной наводки. Приводы вертикального и горизонтального наведения имели общий электродвигатель типа МПМ-22, который размещался внутри корпуса лодки вместе с пусковым реостатом. Вывод приводного вала к гидроприводам на установку осуществлялся через специальное сальниковое устройство.

Производство 
Изготовление артустановки СМ-24-ЗИФ велось с 1951 года по чертежам опытного образца на заводах под номерами 7 и 232, прицелы изготавливал завод № 357. Всего была выпущена 121 установка, не включая опытные образцы (66 установок с №№103—128 и 55 с №№ 01П—55П). 26 первых установок имели индекс СМ-24-ЗИФ, последующие установки имели индекс СМ-24-ЗИФ1 (у последней системы был снижен угол вертикальной наводки до нуля).

Вывод из состава войск 
В конце 1950-х годов установки СМ-24-ЗИФ были сняты с подводных лодок и отправлены на склады, где они хранились, по крайней мере, до 1991 года.

Параметры

Литература

Ссылки 
 Информационный ресурс Черноморского Флота РФ

Оружие по алфавиту
Корабельная артиллерия СССР
Корабельная артиллерия малого калибра
Артиллерия калибра 57 мм
Военная продукция Конструкторского бюро специального машиностроения
Военная продукция петербургского завода «Арсенал»
Появились в 1947 году в СССР